Chengdu Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Chengdu Open rozgrywany w dniach 26 września–2 października 2016 roku w Chengdu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 947 735 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Chinach